Bonhoeffer bzw. Bonhöffer steht für:
 Bonhoeffer (Gelehrtenfamilie), auch Bonhöffer, ursprünglich niederländische, seit 1512 deutsche Gelehrtenfamilie

Bonhoeffer bzw. Bonhöffer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Friedrich Bonhöffer (1859–1919), deutscher Theologe, Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Christine Bonhoeffer (1903–1965), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, siehe Christine von Dohnanyi
 Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Emmi Bonhoeffer (1905–1991), deutsche Ehefrau des Widerstandskämpfers Klaus Bonhoeffer
 Friedrich Bonhoeffer (1932–2021), deutscher Molekularbiologe und Neurowissenschaftler
 Karl Bonhoeffer (1868–1948), deutscher Psychiater und Neurologe
 Karl-Friedrich Bonhoeffer (1899–1957), deutscher Chemiker
 Klaus Bonhoeffer (1901–1945), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Martin Bonhoeffer (1935–1989), deutscher Sozialpädagoge und Heimerziehungsreformer
 Sabine Bonhoeffer (1906–1999), deutsche Autorin und die Zwillingsschwester Dietrich Bonhoeffers, siehe Sabine Leibholz
 Sebastian Bonhoeffer (* 1965), deutscher Biologe
 Thomas Bonhoeffer (1931–2022), deutscher evangelischer Theologe
 Tobias Bonhoeffer (* 1960), deutscher Neurobiologe

Siehe auch:
 (7256) Bonhoeffer, Hauptgürtelasteroid
 Bonhoeffer – Die letzte Stufe, Film aus dem Jahr 2000
 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
 Dietrich-Bonhoeffer-Schule
 Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik
 Bonhoeffer-Haus